Полицейский (устаревшее — полициант) — рядовой служащий полиции.

Сооружение 
 Полицейский — сокращённое название моста через реку Мойку, по которому проходит Невский проспект.

Фильмы 
 «Полицейский» (, «Легавый») — кинофильм, 1970 год, Франция — Италия, режиссёр Ив Буассе.
 «Полицейский» (, «Шпик») — кинофильм, 1972 год, Франция — Италия, режиссёр Жан-Пьер Мельвиль.
 «Полицейский» () — кинофильм, 1988 год, США, режиссёр Джеймс Харрис.

См. также 
 «» — фильмы.